Alexander Rost kan syfta på:

* Alexander Rost (författare) (1816–1875), tysk författare
 Alexander Rost (journalist) (1924–2005), tysk journalist